Die MPM St Louis Open 2005 fanden vom 13. bis 20. September 2005 in St. Louis, Missouri, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star.

Titelverteidiger war Karim Darwish, der nicht erneut antrat. Im Endspiel setzte sich der an Position sieben gesetzte Amr Shabana gegen den an Position sechs gesetzten Anthony Ricketts mit 12:10, 11:8 und 11:7 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Michael Puertas einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
Squashturnier in St. Louis